Mărgăritești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mărgăritești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Mărgăritești (Olt), Dorf im Kreis Olt